

Sigle
 Runway Visual Range  – Portata visiva di Pista, in meteorologia aeronautica indica la visibilità calcolata lungo una pista di atterraggio

Codici 
 RVR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Green River, Utah (Stati Uniti)